Mamangaba ou abelhão (em Portugal) — designação comum dada às abelhas do gênero Bombus
 Zangão —  macho das diversas espécies de abelhas sociais

Desambiguações de biologia